Ulf est un prénom masculin germanique porté par :

Moyen Âge 

 Ulf Thorgilsson (mort en 1026), jarl danois ;
 Ulf de Dorchester (fl. 1049-1052), évêque anglais ;
 Ulf de Lauvnes (fl. 1190-1192), noble norvégien ;
 Ulf Karlsson (mort en 1247/1248), jarl suédois.

Époque contemporaine

Sportifs 

 Ulf Andersson (né en 1951), joueur d'échecs suédois ;
 Ulf Carlsson (né en 1961), joueur de tennis de table suédois ;
 Ulf Dahlén (né en 1967), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Eriksson (né en 1942), arbitre de football suédois ;
 Ulf Findeisen (né en 1962), sauteur à skis allemand ;
 Ulf Hedman (né en 1952), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Hielscher (né en 1967), bobeur allemand ;
 Ulf Isaksson (1954-2003), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Johansson (né en 1967), biathlète suédois ;
 Ulf Kirsten (né en 1965), footballeur allemand ;
 Ulf Mårtensson (né en 1945), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Nilsson (né en 1950), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Nordin (né en 1950), entraîneur de chevaux suédois ;
 Ulf Samuelsson (né en 1964), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Schmidt (né en 1934), joueur de tennis suédois ;
 Ulf Stenlund (né en 1967), joueur de tennis suédois ;
 Ulf Sterner (né en 1941), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Sundelin (né en 1943), marin suédois ;
 Ulf Söderström (né en 1972), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Ulf Timmermann (né en 1962), athlète allemand.

Artistes 

 Ulf Ansorge (né en 1965), animateur allemand ;
 Ulf Durling (né en 1940), écrivain suédois ;
 Ulf Grahn (né en 1942), compositeur suédois ;
 Ulf Hoelscher (né en 1942), violoniste allemand ;
 Ulf J. Söhmisch (1938-2016), acteur allemand ;
 Ulf Jansson (né en 1951), dessinateur suédois ;
 Ulf K. (né en 1969), dessinateur suédois ;
 Ulf Langheinrich (né en 1960), artiste allemand ;
 Ulf Linde (1929-2013), critique d'art suédois ;
 Ulf Lohmann, compositeur allemand ;
 Ulf Lundkvist (né en 1952), dessinateur suédois ;
 Ulf Miehe (1940-1989), réalisateur allemand ;
 Ulf Palme (1920-1993), acteur suédois ;
 Ulf Schirmer (né en 1959), chef d'orchestre allemand ;
 Ulf Stark (1944-2017), écrivain suédois ;
 Ulf Söderblom (1930-2016), chef d'orchestre finlandais ;
 Ulf Wakenius (né en 1958), guitariste suédois.

Autres 

 Ulf Ekman (né en 1950), pasteur suédois ;
 Ulf Kristersson (né en 1963), homme politique suédois ;
 Ulf Merbold (né en 1941), astronaute allemand ;
 Ulf Sand (1938-2014), homme politique norvégien ;
 Ulf Svante von Euler (1905-1983), neurophysiologiste suédois.

Autre 

L'Ulf est également un ruisseau de Belgique.